Kim Daugaard kan hentyde til flere personer:
 Kim Daugaard (musiker) – en dansk musiker
 Kim Daugaard (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller